Ради Радев може да се отнася за:

 Ради Радев (?), български политик
 Ради Радев (р. 1931), български философ
 Ради Радев (р. 1977), български писател